astigmatisme (aandoening), een oogaandoening
astigmatisme (optica), een optisch fenomeen